Fundacja – pojęcie z zakresu prawa, forma organizacji pozarządowej
 Fundacja – film polski z 2006 w reżyserii Filipa Bajona
 Fundacja nr 1 – polski zespół hip-hopowy
 Fundacja – cykl powieściowy autorstwa Isaaca Asimova
 Fundacja – trzeci tom tego cyklu